«Live Oak» puede referirse a:

en Estados Unidos 
 Live Oak, ciudad en Florida.
 Live Oak, localidad en Luisiana.
 Live Oak, condado en Texas.
 Live Oak, en Texas.
 Live Oak, municipio en Arkansas.
 Live Oak Springs, área no incorporada en Florida.
 Live Oak, en condado de Sacramento, California.
 Live Oak, lugar designado por el censo en condado de Santa Cruz, California.
 Live Oak, ciudad en condado de Sutter, California.